Jiliapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jiliapan, Hidalgo, ort, Pacula, 
 Jiliapan, Puebla, ort, Acateno, 

Robotskapade Mexikoförgreningar